Schiffelholz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Paul Schiffelholz (1685–1758), deutscher Chordirektor und Komponist
 Uli Schiffelholz (* um 1979), deutscher Jazzmusiker